Perzselő szenvedélyek (Der Fürst und das Mädchen), 2003-ban bemutatott német romantikus sorozat
 Perzselő szenvedélyek (Alev Alev), 2020-2021-ben bemutatott török drámasorozat